Plaats in Indonesië
 Klapasawit (Kalimanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Klapasawit (Purwojati), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java